Юрий Людвигович Лясота (28 февраля 1924, Владивосток — 1 августа 1984, Владивосток) — советский писатель, член Союза писателей СССР (1964). Преподаватель английского языка в ДВГУ, доцент, кандидат филологических наук (1956).

Биография 
Родился в 1924 году во Владивостоке, отец — учёный-фармацевт, занимался на Дальнем Востоке изучением лимонника, морских водорослей, в годы Гражданской войны и Интервенции на Дальнем Востоке принимал участие в партизанском движении, мать — аптечный работник. Родители умерли рано, воспитывался родственницей.

В военный 1942 год окончил школу, в армию не попал по состоянию здоровья, по распоряжению городского отдела народного образования начал работать учителем английского языка в средней школе № 9.

В мае 1943 года девятнадцатилетний учитель был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде, в феврале 1944 года освобождён.

В 1945 году поступил на факультет английского языка Владивостокского государственного педагогического института, окончив который в 1947 году там же работал преподавателем.

В 1948 году вступил в ВКП(б).

В 1952—1955 годах учился в аспирантуре ЛГПИ им. А. И. Герцена в Ленинграде, в 1956 году защитил кандидатскую.

В 1956 году вернулся во Владивосток — работал преподавателем английского языка на кафедре английской филологии ДВГУ, доцент, автор ряда научных трудов.

Во второй половине 1950-х годов начинает печататься как литератор, в 1964 году принят в члены Союза писателей СССР.

Являлся членом бюро Приморского отделения Союза писателей СССР от которого в 1970 году избирался делегатом на III съезд писателей РСФСР.

Умер в 1984 году.

Творчество 
Дебютировал в 1939 году — сказку 14-летнего школьника напечатала хабаровская газета «Знамя пионера», но серьёзно начал писать уже в 1950-х.

В 1957 году в альманахе «Советское Приморье» была напечатана повесть об учёных «Корень жизни».

В 1966 году вышел роман «Красная осень», который писатель считал своей первой «настоящей книгой». Роман рассказывал о Гражданской войне на Дальнем Востоке, с героями — действительными участниками тех событий. Работая над ним писатель много ездил по краю, работал с архивными документами, встречался с бывшими партизанами, участниками тех событий. Однако, роман был критически воспринят ветеранами и родственниками С. Лазо поместившими разгромную статью в журнале «Дальний Восток» (1966, № 5).

В дальнейшем опубликовано несколько повестей и романов писателя, как отдельными изданиями, так и в журналах.

Последний роман — «Дом под синей крышей» — завершить не успел.

Библиография 
 Красная осень: Роман. — Владивосток, 1965. — 674 с.
 Юность Лазо: Повесть / Ил.: В. Чеботарев. — Владивосток, 1968. — 142 с.
 Красная осень: Роман / Ил.: Н. Горбунов. — Переизд. — Владивосток, 1972. — 695 с.
 Братья Сибирцевы: Повесть / Ил.: В. Чеботарев. — Владивосток , 1975. — 211 с.
 Признание: Повесть. — Москва: Современник, 1976. — 167 с.
 Океанская: Повесть и рассказы / Худож. В. Старовойтов. — Владивосток, 1978. — 136 с.
 Знамя над океаном: Ист. повесть. / Худож. Н. Короткин. — Москва: Детская литература, 1982—206 с.
 В одной далекой стране: Сборник. / Худож. С. Крестовский. — Владивосток, 1984. — 232 с.

Рецензии
 Иванов С. — Не в ладах с историей (рецензия на повесть «Братья Сибирцевы») // Красное Знамя. — 1975. — 18 нояб.
 Семенова В. — Братья Сибирцевы (рецензия на повесть «Братья Сибирцевы») // Книжное обозрение. — 1976. 12 марта. — С. 9.
 Киракосян М. — Когда случайности запланированы (рецензия на повесть «Океанская») //Литературная газета. — 1978. — 23 авг.
 Ячменев А. — Доброта души (рецензия на повесть «Океанская») // Литературная Россия. — 1979. — 23 марта. — С. 8.
 Крившенко М. — «Знамя над океаном» (рецензия на повесть «Знамя над океаном») // Тихоокеанский комсомолец. — 1983. — 19 апр.
 Ефимова А. — Тогда и сегодня (рецензия на сборник «В одной далекой стране»)// Красное Знамя. — 1984. — 28 июля.

Научные труды 
 Роль метафорических слов и выражений в развитии словарного состава языка (на материале современного английского языка): Автореф. дис. канд. филол. наук. Л., 1955. — 17 с.
 Роль метафорических слов и выражений в развитии словарного состава языка, Л., 1954.
 Метафоризация как один из основных законов развития словарного состава языка // Учен. зап. Дальневосточного ун-та. 1957. Вып. 1. — стр. 54—66.
 Понятие о контекстуальной (метафорической) группе // Учен. зап. Дальневосточного ун-та, 1962. Вып. 5. — стр. 93-98.
 Ботасемия в современном английском языке / Английская филология. -Владивосток: ДВГУ, 1979. — Вып. 3. — стр. 232
 Английская зоосемия. Учебное пособие. — Владивосток, 1984. — 116 с.

Источники 
 Юбилей писателя: 50-летие Ю. Л. Лясоты // Красное Знамя, 28 февраля 1974
 Героика пламенных лет: Ю. Л. Лясоте — 60 лет // Красное Знамя, 28 февраля 1984
 Юрий Людвигович Лясота: Некролог // Красное Знамя, 3 августа 1984
 Юрий Лясота: Биографическая справка// Дальний Восток, № 2, 1974. — стр. 158
 Лясота Юрий Людвигович // Писатели Дальнего Востока. Биобиблиографический справочник. — Хабаровск, 1989
 Лясота Юрий Людвигович // Сергей Крившенко — Писатели Приморья. — Владивосток, 1999
 К 85-ти летию приморского писателя Юрия Людвиговича Лясоты // ПГПБ им. А. М. Горького, 2011
 95 лет со дня рождения писателя // Централизованная библиотечная система ГО ЗАТО г. Фокино, 2019

Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Кандидаты филологических наук
Выпускники Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного государственного университета